A Equipe equatoriana representa o Equador na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
O Equador competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1972. Seus melhores resultados foi atingir a segunda rodada do Grupo Mundial em (1972).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Equatoriana da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis